Spijano ima više značenja:
 Spijano (Salerno)
 Spijano (Teramo)